Андре́й Бори́сович Ско́пинцев () — советский, российский хоккеист. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР (Электросталь). Играл в «Кристалле» Электросталь. С 1989 по 1995 год играл за московские «Крылья Советов» — 179 матчей, 14 заброшенных шайб, 22 голевые передачи. С 1995 по 1998 год выступал в Европе (Германия и Финляндия).

Сыграл первый матч в НХЛ 19 ноября 1998 года против «Питтсбург Пингвинз». Забросил первую шайбу в НХЛ 5 февраля 1999 года в ворота «Анахайм Майти Дакс».

С 1998 по 2001 год в основном играл в ИХЛ. В 2001 году вернулся в Россию и играл за московское «Динамо» в 2001—2006 годах.

Чемпион страны 2005 года и обладатель кубка Гагарина 2011—2012. Выступал за сборную России на чемпионатах мира 1995, 1996, 1997, 1998 и 2004 годов (38 матчей, 6+2).

10 мая 2012 40-летний Андрей Скопинцев завершил карьеру игрока.

С 2021 года — помощник главного тренера московского «Динамо».
 
Супруга — Ирина Скопинцева. Дочь — Полина Скопинцева (род. 23 июля 2005) — профессиональная теннисистка.

Статистика в НХЛ

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК ТПС
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России